Виктор Рома́нов:
 Романов, Виктор Алексеевич (1931―2014) ― кандидат технических наук, профессор.
 Романов, Виктор Викторович (1972—2000) — гвардии капитан, Герой Российской Федерации.
 Романов, Виктор Егорович (род. 1937) — советский учёный и велогонщик.
 Романов, Виктор Иванович (род. 1928) — советский деятель, начальник—главный конструктор союзного проектного бюро «Машпроект».
 Романов, Виктор Михайлович (род. 1961) — заслуженный штурман-испытатель Российской Федерации, Герой Российской Федерации.
 Романов, Виктор Павлович (1927—1984) — советский режиссёр, актёр, педагог.